Бик — назва великих представників родини бикові (Bovidae) — биків, яків, буйволів, зубрів.
 Бик — рід ссавців родини бикових.
 Бик — самець свійської корови. Дикий предок свійського бика тур вимер ще в 17 ст. Рештки диких биків відомі, починаючи з пліоцену, в Малій Азії, на півдні Європі (у тому числі в Україні).
 Бик — народна назва самців деяких парнокопитних: зубра, оленя, лося.
 Бик — проміжна опора мосту
 Бик-гордень (бюк-гордень, бак-гордень) — снасть рухомого такелажу, один з горденів, що прив'язується до нижньої шкаторини вітрила і за допомогою якої прибирають вітрило підтяганням його до реї. У нижніх вітрил буває по два бик-гордені з кожного боку: прямий і косий чи круглий. Бик-гордені марселів називаються марса-бик-горденями, бик-гордені брамселів — брам-бичками.

Топонім 

 Бик — річка в Молдові, на якій розташоване місто Кишинів, притока Дністра
 Бик — річка на території Донецької та Дніпропетровської областей України, притока Самари
 Бик — річка в РФ, на якій розташоване місто Льгов, притока Сейму

Прізвище 
 Бик Йосип Мойсейович (1882—1936) — радянський партійний діяч, дипломат

Див. також 
 Бік